Gavita  ist der Familienname folgender Personen:

 Edward P. Costigan (1874–1939), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Michael Costigan, US-amerikanischer Filmproduzent